Первый пуск ракеты-носителя семейства «Зенит» состоялся 13 апреля 1985 года. Всего использовалось пять модификаций носителя:
 Зенит-2
 Зенит-3SL
 Зенит-2SLБ
 Зенит-3SLБ
 Зенит-3SLБФ

По состоянию на 26 декабря 2017 года осуществлено 84 запуска, из которых:
 71 успешных
 4 частично успешных
 9 неудачных

Ракеты запускались с двух космодромов. Все пуски Зенит-3SL были выполнены с плавучей платформы «Odyssey» в рамках проекта Морской старт. Остальные модификации запускались с космодрома Байконур.

Список пусков

Примечания

См. также 
 Зенит (ракета-носитель)

Зенит